Bejahung steht für:

 Bejahung (Soziologie), eine Kategorie zur Wesensbestimmung des Sozialen nach Ferdinand Tönnies (1855–1936)
 Bejahung (Nietzsche), philosophisches Konzept von Friedrich Nietzsche (1844–1900)

Siehe auch:
 Ja